Baljci est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Baljci, un village situé dans la municipalité de Bileća et dans la République serbe de Bosnie ;
Baljci, un village situé dans la municipalité de Tomislavgrad, dans le canton 10 et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Croatie
Baljci, un village situé dans la municipalité de Ružić, Comitat de Šibenik-Knin.